Paradrina pseudoterrea är en fjärilsart som beskrevs av De Laever 1980. Paradrina pseudoterrea ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
pseudoterrea